East Kingston (Nova York)
 East Kingston (Nova Hampshire)